Nemška vas jekrajevno ime v Sloveniji::

 Nemška vas na Blokah, občina Bloke
 Nemška vas, Krško, občina Krško
 Nemška vas, Ribnica, občina Ribnica
 Dolenja Nemška vas, občina Trebnje
 Gorenja Nemška vas, občina Trebnje

naselja v Sloveniji